Орден Солнца — название или составная часть названия государственных наград ряда стран:

 Орден Солнца (Афганистан)
 Орден Солнца (Иран)
 Орден Солнца Перу
 Орден Восходящего солнца
 Орден Льва и Солнца